New Sensations — американська порнографічна кіностудія. Це материнська компанія та сестринський лейбл Digital Sin. New Sensations була заснована в 1993 році Скоттом Тейлором.

Фільми 
Першим фільмом, який створила студія, був серіал Video Vіrgіns, що виходить з 1993 по 1998 рік. У 2006 році вона була описана Reuters як одна з небагатьох студій, які домінують в порноіндустрії США.

Студія випустила кілька порно-версій популярних телесеріалів (як правило, під назвою «[Оригінальна назва]: XXX Пародія»), в тому числі «Секретні матеріали», «Клініка», «Шоу 70-х», «Офіс» і «Студія 30».

Премії 

 1995 AVN Award - 'Best Amateur Series' for Video Vіrgіns
 2000 AVN Award - 'Best All-Girl Release' for The Four Finger Club 2
 2001 AVN Award - 'Best Special Effects' for Intimate Expressions
 2001 AVN Award - 'Best Video Feature' for Dark Angels
 2001 AVN Award - 'Best Videography' - Jake Jacobs & Nic Andrews for Dark Angels
 2004 AVN Award - 'Best Solo Sex Scene' for Брук Баллентайн в Screaming Orgasms 11
 2005 AVN Award - 'Best Foreign All Sex Series' for Pleasures of the Flesh
 2005 AVN Award - 'Best Three-Way Sex Scene' - Dani Woodward, Barrett Blade & Kurt Lockwood for Erotic Stories: Lovers & Cheaters
 2006 AVN Award - 'Best Videography' - Nic Andrews for Dark Angels 2: Bloodline
 2008 AVN Award - 'Best Big Bust Series' for Big Natural Breasts
 2009 AVN Award - 'Best New Series' for Ashlynn Goes to College
 2009 AVN Award - 'Best Continuing Series' for Ashlynn Goes to College
 2009 AVN Award - 'Best Vignette Series' for Cheating Wives Tales
 2010 AVN Award for Best All Sex Series for Addicted
 2011 XBIZ Award - 'Peoples Choice - Porn Parody of the Year' for The Office: A XXX Parody
 2011 AVN Award – Best New Series – The Romance Series
 2011 Feminist Porn Award – Steamiest Romantic Movie – A Little Part of Me
 2011 XBIZ Award - Parody Studio of the Year
 2011 XBIZ Award - 'Parody Release of the Year' for The Big Lebowski: A XXX Parody
 2012 XBIZ Award - 'Feature Studio of the Year'
 2012 XBIZ Award - 'Couples-Тематичний Release of the Year' for Love is a Dangerous Game
 2012 AVN Award - 'Best Young Girl Series'
 2013 XBIZ Award Nominee - 'Feature Movie of the Year' for Love, Marriage & Other Bad Ideas, The Friend Zone, and Torn; also 'All Sex Release of the Year' for Glam-Core. Other nominations include: 'Couples-Тематичний Release of the Year' for Friends With Benefits, The Friend Zone, Love, Marriage and Other Bad Ideas, Torn and Shared Wives; also 'Couples-Тематичний Line of the Year' for Swingers Series; 'All-Girl Release of the Year' for Against Her Will
 2013 XBIZ Award - 'Studio of the Year'
 2013 XBIZ Award - 'All Sex Series of the Year' for Dirty Pretty
 2013 XBIZ Award - 'Couples-Тематичний Release of the Year' for Torn
 2013 XBIZ Award - 'Couples-Тематичний Line of the Year' for Romance Series
 2013 XBIZ Award - 'Best Actor (Feature Movie)' - Стівен Сент-Круа for Torn
 2013 XBIZ Award - 'Best Actress (Couples-Тематичний Release)' - Ремі Лакруа for Torn
 2013 XBIZ Award - 'Best Actor (Couples-Тематичний Release)' - Richie Calhoun for Love, Marriage & Other Bad Ideas
 2013 XBIZ Award - 'Best Actress (All-Girl Release)' - Sheridan Love for Against Her Will
 2013 XBIZ Award - 'Screenplay of the Year' - Jacky St. James for Torn
 2014 XBIZ Award - 'All Sex Series of the Year' for Dirty Pretty
 2014 XBIZ Award - 'Couples-Тематичний Line of the Year' for Romance Series
 2014 XBIZ Award - 'Screenplay of the Year' for The Temptation of Eve (Jacky St. James)
 2015 XBIZ Award - 'Couples-Тематичний Release of the Year' for The Liberation of Sexual Anna Lee
 2016 XBIZ Award - 'Vignette Release of the Year' for A Hotwife Blindfolded

Digital Sin 
Digital Sin була заснована Скоттом Тейлором у 1999 році. Компанія спочатку ліцензувала фільми інших студій для CD-ROM, а потім DVD; однак тепер вона випускає контент, створений New Sensations. Digital Sin випустила інтерактивний DVD під назвою Groupie Luv, в якому брали участь репери 50 Cent і Ллойд Бенкс.

Нагороди 

 2003 XRCO Award - 'Best Girl Girl Scene' for Jenna Jameson & Carmen Luvana in My Plaything: Jenna Jameson 2
 2004 AVN Award - 'Best Interactive DVD' for My Plaything: Jenna Jameson 2
 2005 AVN Award - 'Best Interactive DVD' for Groupie Love
 2008 AVN Award - 'Best Oral-Тематичний Release' for Face Full of Diesel
 2007 AVN Award - 'Best Solo Release' for I Love Big Toys 2
 2007 AVN Award - 'Best Interracial Series' for My Hot Wife Is Fucking Blackzilla
 2009 AVN Award - 'Best Interactive DVD' for My Plaything: Ashlynn Brooke
 2013 XBIZ Award Nomination - 'All Sex Release of the Year' for Meet Blondie and The Innocence of Youth; Additional nominations include: 'All Sex Series of the Year' for The Innocence of Youth and High Heels and Panties; also 'Vignette Series of the Year' for The Innocence of Youth
 2015 XBIZ Award - 'All Sex Release of the Year' for Meet Carter Cruise
 2017 DVDEROTIK Award - 'GangBang of the Year' for My Sisters first GangBang 2

Примітки

Посилання 

 

Порнографічні студії